Venard est un patronyme porté notamment par :

 Claude Venard (1913-1999), artiste-peintre français ;
 Marc Venard (1929-2014), historien français ;
 Michèle Venard, artiste dramatique et formatrice, metteur en scène de théâtre, auteur de La Foire entre en scène (histoire du théâtre au ), de Présence de Jean Gillibert, et créatrice de l’Atelier permanent de lectures et d’écoute « À voix haute et nue » ;
 Le bienheureux Théophane Vénard (1829-1861), prêtre des Missions étrangères de Paris, missionnaire au Vietnam.